Arro est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, patronyme estonien

Toponyme

Arro, ancienne municipalité de la province de Huesca, Aragon

Arro, commune de Corse-du-Sud

, ville du district de Champhai

Homonymie de toponyme